Во́лжский — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.

История 
Станция была открыта в 1964 году.

В связи со строительством Волжского химкомбината и постройкой города Волжского станция была реконструирована. В 1961 году электрифицированы три главных пути для остановки электропоездов из Волгограда. При переводе Волгоградского узла на переменный ток завершена электрификация всех путей станции.

16 июля 2021 года тестовый электропоезд ЭС1П-031 «Ласточка» совершил поездку по маршруту Волгоград-1 — Волжский. Путь между центром Волгограда и городом Волжским составил 28 минут.

Описание 
Станция является выходом промышленных предприятий Волжского на РЖД. Отсюда отправляются грузовые составы с продукцией Волжского химкомбината, Волжского трубопрокатного завода. На станции останавливаются пассажирские поезда, следующие по линии Волгоград — Верхний Баскунчак. Также производится оборот электропоездов, прибывающих из Волгограда. От станции идут подъездные пути в речной порт, на промышленные предприятия Волжского и на Волжскую ГЭС.

Дальнее следование 
По состоянию на июнь 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Расписание 
Расписание электропоездов по станции Волжский в Яндексе

Примечания 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области